Tummo – esercizio di Hatha Yoga
Tummo – città della Libia